Il doppio del torneo di tennis Dublin Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Danny Sapsford e Chris Wilkinson che hanno battuto in finale Arne Thoms e Fernon Wibier 7-6, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 Marius Barnard /  Brent Haygarth (semifinali)
 Clinton Ferreira /  Ellis Ferreira (semifinali)

 Arne Thoms /  Fernon Wibier (finale)
 Stéphane Simian /  Radomír Vašek (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dublin Challenger 1994